Kittim kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Larnaca, stad, 
 Kítion, fornlämning, Eparchía Lárnakas, 

Robotskapade Cypernförgreningar